I. Hillél (Kr. e. 110 – Kr. u. 10)
 II. Hillél (? – 365 körül)
 III. Hillél (3. század)